Пачкув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нысский повят, Опольское воеводство. Население — 13 828 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Дзевентлице
 Госцице
 Каменица
 Козельно
 Лисе-Конты
 Стары-Пачкув
 Сцибуж
 Тшебошовице
 Вилямова
 Уезьдзец
 Униковице

Соседние гмины 
 Гмина Каменец-Зомбковицки
 Гмина Отмухув
 Гмина Зембице
 Гмина Злоты-Сток

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Опольского воеводства
Нысский повет